Чемпионат Европы по борьбе 1949 года прошёл в Стамбуле (Турция) с 3 по 5 июня. Участники состязались только в вольной борьбе.

Медали

Медалисты

Итоговое положение 
 До 52 кг

 До 57 кг

 До 62 кг

 До 67 кг

 До 73 кг

 До 79 кг

 До 87 кг

 Свыше 87 кг

Источники 
 FILA Wrestling Database

1949
Чемпионаты Европы в 1949 году
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
Спорт в Турции в 1949 году
Международные соревнования по борьбе в Турции
Чемпионаты Европы в Турции